Сан-Клементе-Сасебас (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 24,37 км². Население — 521 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Sant Climent Sescebes
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны